Хедьи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Хедьи, Джулиус (1923—2007) — американский скрипач и дирижёр.
 Хедьи, Дьюла (род. 1951) — венгерский политик.
 Хедьи, Лоранд (род. 1954) — арт-критик, куратор, писатель, теоретик искусства.
 Хедьи, Эмануэль (1877—1944) — венгерский пианист и музыкальный педагог.